Het Twiske (rivier), water in Noord-Holland
 Het Twiske (recreatiegebied), recreatie- en natuurgebied in Noord-Holland (gemeenten Oostzaan en Landsmeer)
 Twiske (school), openbare basisschool in Amsterdam

Zie ookː
 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske, natuurgebied (Natura2000) in Noord-Holland
 Twisk, plaats in Noord-Holland (gemeente Medemblik)